Coalition démocratique peut désigner :

  (2004-2005)
  (1979), coalition électorale autour de l'Alliance populaire
  (), coalition électorale en 1936
 Coalition démocratique (Grèce) (), coalition formée en 2015
 Coalition démocratique (Hongrie) (), parti fondé en 2011
  (1989-2001), un parti
  (1994-1998), une alliance électorale
  (1994-2009), un parti
  (1996), un projet de parti autour de Mike Moore
 Coalition démocratique slovaque (, SDK, 1997-2002), coalition puis parti
 Coalition démocratique unitaire (, CDU), parti portugais fondé en 1987

Voir aussi 
 Coalition démocratique des peuples du sud-éthiopien